

Міщанка — село, Лиманський район, Одеська область
 Міщанка — мікрорайон міста Умань